Э́ндрю Ли Ба́йнам (; род. 27 октября 1987 года в Плейнсборо) — американский бывший профессиональный баскетболист. Был выбран 10-м номером на драфте НБА 2005 года клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Выступал под номером 17. После самого успешного в карьере сезона 2011/12, «Лейкерс» воспользовался опцией и продлил контракт Байнама ещё на год. 10 августа 2012 года в результате четырёхстороннего обмена Дуайта Ховарда из «Орландо» в «Лейкерс», перешёл в «Филадельфию».

В июле 2013 года «Кливленд Кавальерс» предложили Эндрю Байнаму контракт на 2 года, в результате которого он получит 24 млн долларов.

Один из двух баскетболистов в XXI веке (наряду с Кевином Лавом), кому удавалось делать не менее 30 подборов одном матче НБА. 11 апреля 2012 года 24-летний Байнам собрал за 36 минут 30 подборов в матче против «Сан-Антонио Спёрс» (19 в первой половине).

Ранние годы 
Байнам родился Плейнсборо, Нью-Джерси. Его родители, Эрнест Байнам и Джанет Маккой, развелись, когда ему был один год. Он проводил лето в гостях у отца в Северной Каролине. У Байнама есть старший брат, Кори.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»